

Europa 

 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Willemstad, Paesi Bassi

Africa 
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Beira, Mozambico

Asia 
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Calcutta, India

America del sud 

Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Cafayate, Argentina
Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Corrientes, Argentina
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Goya, Argentina
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario – Paraná, Argentina
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario  –  Rosario, Argentina
Cattedrale di Nostra Signora del Rosario  – Itabira, Brasile